Monadenia churchi är en snäckart som beskrevs av Hanna och A. G. Smith 1933. Monadenia churchi ingår i släktet Monadenia och familjen busksnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Busksnäckor
churchi